Die Baureihe 115 bezeichnet:

 die Elektrolokomotive DB-Baureihe 115 der Deutschen Bahn AG, eine Variante der DB-Baureihe E 10 der Deutschen Bundesbahn
 die Diesellokomotive DR-Baureihe 115, eine Variante der ehemaligen DR-Baureihe V 100 der Deutschen Reichsbahn in der DDR, spätere DB-Baureihe 204 der Deutschen Bahn AG
 den Triebwagenzug JNR-Baureihe 115 der Japanischen Staatsbahn (heute durch deren Nachfolgeorganisationen betrieben)
 die Baureihe Mercedes-Benz W 115 der Daimler-Benz AG (genannt „Strich-Acht“)